Константин Герасимов:
 Герасимов, Константин Александрович (род. 1947) — советский самбист.
 Герасимов, Константин Григорьевич (1912—1985) — советский певец-баритон, народный артист РСФСР.
 Герасимов, Константин Михайлович (1910—1982) — советский государственный деятель, заместитель председателя Совета Министров РСФСР, председатель Госплана РСФСР.